Morgawr est un roman de médiéval-fantastique écrit en 2002 par Terry Brooks. Il s'agit du troisième tome de la trilogie Le Voyage du Jerle Shannara.

Résumé des trois premiers chapitres 

4600 : Le Morgawr pénètre chez Sen Dunsidan, ministre de la Défense de la fédération. Il lui propose un marché. Il élimine pour lui deux de ces rivaux au conseil de la fédération contre un équipage de marins et vingt navires aériens. Dunsidan accepte. Le lendemain, on retrouve le Premier Ministre et le ministre des Finances morts. Dunsidan devient candidat pour occuper le poste de Premier Ministre. Dans les geôles de la fédération, Dunsidan permet au sorcier de zombifier deux cent cinquante prisonniers. Ceux-ci ne sont désormais que des coquilles vides aux ordres du Morgawr. Le jour suivant, il part avec son équipage à la recherche de la sorcière d'Ilse. Deux mois plus tard, les navires du Morgawr retrouvent le Jerle Shannara. Le capitaine Alt Mer pour échapper à cette flotte va se perdre dans les brumes des montagnes du Nord...

Personnages principaux 
 Bek Rowe, frère de la sorcière d'Ilse.
 La sorcière d'Ilse, puissante rivale du druide Walker.
 Redden Alt Mer dit Big Red, capitaine du Jerle Shannara.
 Rue Meridian dite Little Red, demi-sœur et seconde de Big Red à bord du Jerle Shannara.

Éditions françaises 
 2009 : Morgawr, éditions Bragelonne, traduction d'Emilie Gourdet (format livre).

Morgawr
Morgawr
Shannara